Weltmeisterschaften im Schießsport werden alle vier Jahre von der International Shooting Sport Federation veranstaltet.

Geschichte 
Die ersten offiziellen Weltmeisterschaften im Schießsport wurden 1897 in Lyon ausgetragen. Es wurden fünf Wettbewerbe mit einem freien Gewehr ausgetragen, in den Disziplinen liegend, kniend und stehend aus einer Entfernung von 300 Metern, weiter wurde noch ein Wettbewerb aus den drei Stellungen, als Dreistellungskampf im Einzel und im Team ausgetragen, danach wurden diese fünf Wettbewerbe jährlich als Weltmeisterschaften ausgetragen. Im Jahre 1900 folgten dann in Paris die ersten Weltmeisterschaften mit der Pistole, benutzt wurde eine freie Pistole mit einer Entfernung von 50 Meter im Einzel und Team, diese wurde dann auch jährlich fortgesetzt. Erst 1929 in Stockholm kam dann das Wurftaubenschießen als Weltmeisterschaft dazu, hier wurden zwei Wettbewerbe im Trap Einzel und Team ausgetragen. Auch 1929 in Stockholm kam der laufende Hirsch, später laufender Keiler oder laufende Scheibe dazu, hier wurden vier Wettbewerbe ausgetragen. Einmal im Einzelschuss und Doppelschuss sowie im Einzel und Team. Im Laufe der Weltmeisterschaft wurden alle Wettbewerbe dann modifiziert. Erfolgreichster Schütze aller Weltmeisterschaften ist der Schweizer Konrad Stäheli mit 41 Gold-, 17 Silber- und 11 Bronze-Medaillen von 1898 bis 1914, damit ist er auch der erfolgreichste Sportler im Gesamtmedaillenspiegel aller Weltmeisterschaften olympischer Sportarten. Bis 1958 traten nur Herren bei Weltmeisterschaften im Schießsport an, erst ab 1958 gab es vereinzelte Wettbewerbe für Damen.

Wettbewerbe im Schießsport

Gewehr 

Weltmeisterschaften in Gewehrdisziplinen werden alle vier Jahre in vier Gewehrarten ausgetragen, früher sogar in fünf Gewehrarten:
 Freies Gewehr seit 1897
 Standardgewehr seit 1974
 Kleinkalibergewehr seit 1929
 Luftgewehr seit 1966
 Armeegewehr 1911–1974

Pistolen 

Weltmeisterschaften in Pistolendisziplinen werden alle vier Jahre in fünf Pistolenarten ausgetragen, früher sogar in sechs Pistolenarten:
 Freie Pistole seit 1900
 Schnellfeuerpistole seit 1933
 Großkaliberpistole seit 1944
 Standardpistole seit 1970
 Luftpistole seit 1970
 Kombinationspistole für die Damen 1966–2002

Wurftauben 

Weltmeisterschaften in Wurftaubendisziplinen werden alle vier Jahre in drei Pistolenarten ausgetragen:
 Trap seit 1929
 Doppeltrap seit 1990
 Skeet seit 1947

Laufende Scheibe 

Die Weltmeisterschaften im laufenden Keiler und laufender Scheibe werden jährlich ausgetragen, außer in den Jahren der Olympischen Sommerspiele:
 Laufender Hirsch 1929–1962
 Laufender Keiler seit 1962
 Laufende Scheibe seit 1981

Gesamtmedaillenspiegel 
Stand: 2020

Weblinks 
 Wettkampfresultate beim Institut für Angewandte Trainingswissenschaft
 sport-komplett.de > S > Schießen
 Historical Results, issf-sports.org